Чемпионат Великобритании по снукеру 1979 () — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с ноября по декабрь 1979 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Джон Вирго, выигравший в финале у Терри Гриффитса со счётом 14:13.

Канал BBC транслировал матчи финальной стадии чемпионата Великобритании, но из-за технических проблем не смог показать последнюю сессию финального матча.

В финале Вирго был оштрафован на два фрейма из-за того, что он опоздал на начало игровой сессии.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 4 500
 Общий призовой фонд: £ 15 000

Результаты

Предварительный раунд 

Первый раунд

Матчи из 17 фреймов

 Джон Даннинг 9:8 Дэвид Гривз  
 Майк Халлетт 9:1 Морис Паркин  
 Джейки Ри 9:8 Бернард Беннетт 

Второй раунд

Матчи из 17 фреймов

 Стив Дэвис 9:3 Джон Даннинг  
 Тони Мео 9:7 Дэвид Тейлор  
 Вилли Торн 9:4 Рой Эндрюарта  
 Пэтси Фэйган 9:4 Майк Халлетт  
 Билл Вербенюк 9:3 Джо Джонсон  
 Рэй Эдмондс 9:3 Джим Мидоукрофт  
 Пэт Хулихэн 9:3 Джейки Ри  
 Клифф Уилсон 9:7 Джон Палмен

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1979 год в снукере